Кларксон има више значења:
 Кларксон (Њујорк)
 Кларксон (Вашингтон)
 Кларксон (Кентаки)
 Кларксон (Небраска)